Паскаль Трепаньє (;  9 квітня 1973, Гаспе, Квебек, Канада) — канадський хокеїст, захисник.

Кар'єра 
Кар'єру почав у клубі «Гатіно Олімпікс» (ГЮХЛК) сезон 1990/91. Сім сезонів відіграв за різні клуби ГЮХЛК, ХЛСУ та АХЛ. У сезоні 1997/98 дебютує в НХЛ у складі клубу Колорадо Аваланч, далі виступав за клуби: Анагайм Дакс (три сезони), Нашвілл Предаторс (один сезон), клуби АХЛ «Мілвокі Едміралс», «Сан-Антоніо Ремпедж» та «Герші Бірс». З сезону 2004/05 грає за німецькі клуби Нюрнберг Айс-Тайгерс, «Адлер Мангейм» та Крефельд Пінгвін, ще один сезон виступав у складі швейцарських команд СК Берн та ХК Біль. 

20 березня 2012 Трепаньє завершив кар'єру хокеїста.

Нагороди та досягнення 
 1997 Кубок Колдера в складі «Герші Бірс»
 1997 АХЛ друга команда All-Star 
 2005 All-Star гра ДЕЛ
 2007 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com 
Профіль на eliteprospects 
Профіль на eurohockey 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Берна»
Хокеїсти «Біля»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»
Хокеїсти «Мілвокі Едміралс»